Большая Екатериновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Большая Екатериновка — село в Путятинском районе Рязанской области.
 Большая Екатериновка — село в Аткарском районе Саратовской области.

См. также 
 
 Малоекатериновка